Em matemática, uma tabuada de multiplicar ou tabuada de multiplicação é uma tabela usada para definir uma operação de multiplicação de um sistema algébrico. Há livros antigos que se referem à tabuada como tabuada de Pitágoras.

A tabuada de multiplicação decimal era tradicionalmente ensinada como uma parte essencial da aritmética elementar em todo o mundo, na medida em que estabelece as bases para as operações aritméticas de base-dez.

Definição 
A tabuada de multiplicar é utilizada para definir o produto para um sistema algébrico, seguindo a seguinte correspondência matemática

ordenados de forma a que cada par (a, b) de números naturais resulte em um terceiro parceiro natural (c), que é o produto dos dois primeiros.

A tabuada de multiplicar é aprendida na escola para se memorizar o produto de um número entre 1 e 10 por sucessivos números entre 1 e 10.

Padrões nas tabuadas 
Por exemplo, na tabuada da multiplicação por 6 emerge um padrão:
 2 × 6 = 12
4 × 6 = 24
6 × 6 = 36
8 × 6 = 48
10 × 6 = 60

A regra é para números pares, mas também é válida para ímpares:
1 × 6 = 05 +  1 =  6
2 × 6 = 10 +  2 = 12
3 × 6 = 15 +  3 = 18
4 × 6 = 20 +  4 = 24
5 × 6 = 25 +  5 = 30
6 × 6 = 30 +  6 = 36
7 × 6 = 35 +  7 = 42
8 × 6 = 40 +  8 = 48
9 × 6 = 45 +  9 = 54
10 × 6 = 50 + 10 = 60
Este tipo de padrão pode ser encontrado em todas as formas de tabuada.

Tabelas

Tabuada de multiplicar

Tabela de multiplicação por coordenadas cartesianas 
Também é comum a apresentação da tabuada da seguinte maneira:

Bibliografia

Ver também 

 Ossos de Napier
 Multiplicação
 Aritmética

Ligações externas 
 Tabuada do Dino
 Mestre de Tabuada de Multiplicação
 Tabuada da Multiplicação, Soma, Subtração e Divisão

Educação matemática
Aritmética